

Miejscowości

Australia 
 Bell – miejscowość

Niemcy 
 Bell – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Bell (Hunsrück) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Stany Zjednoczone 
 Bell – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Bell – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Gilchrist
 Bell – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Adair
 Bell – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Bell (ang. Bell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Bell (ang. Bell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Bell (ang. Bell Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Bell (ang. Bell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Bell (ang. Bell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Bell (ang. Bell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Bell (ang. Bell Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 hrabstwo Bell (ang. Bell County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Bell (ang. Bell County) – w stanie Teksas

Osoby 
 Alexander Graham Bell (1847–1922) – wynalazca
 Daniel Bell (1919–2011) – amerykański socjolog
 Eric Temple Bell – matematyk
 John Stewart Bell (1928–1990) – fizyk
 Kristen Bell (ur. 1980) – aktorka i wokalistka
 Mary Flora Bell (ur. 1957) – morderczyni
 O’Neil Bell (1974–2015) – bokser
 Stefan Bell (ur. 1991) – niemiecki piłkarz

Inne 
 Bell Aircraft Corporation
 Bell Cosmetics
 Bell Helicopter Textron
 Bell Labs
 Bell Telephone Company